Габріела Сабатіні була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Штеффі Граф.

Граф потім виграла титул, перемігши у фіналі Мартіну Навратілову з рахунком 6–4, 7–5, 2–6, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Штеффі Граф (переможниця)
  Мартіна Навратілова (фінал)
  Габріела Сабатіні (півфінал)
  Аранча Санчес Вікаріо (півфінал)
  Зіна Гаррісон (чвертьфінал)
  Моніка Селеш (чвертьфінал)
  Гелена Сукова (чвертьфінал)
  Мануела Малєєва (чвертьфінал)

Сітка 

 Нотатка: фінал тривав до виграних трьох сетів, тоді як попередні кола - до двох.

Посилання 
 1989 Virginia Slims Championships Draw 

V
Одиночний розряд